Poesia lirica – un genere letterario o un'opera di tale genere letterario 
 Opera – un genere teatrale e musicale o un'opera di tale genere teatrale e musicale
 Sinonimo di Aria da camera – composizione musicale per voce su un testo poetico.
 Lirica – rivista di contenuto letterario
 Lirica – nome croato dell'isola di Alessandria, in Dalmazia
 Lirica – Strumento musicale ad arco, chiamato anche lijerica